Never Enough (Patty Smyth), een album uit 1987 van Patty Smyth
Never Enough (Melissa Etheridge), een album uit 1992 van Melissa Etheridge
Never Enough: The Best of Jesus Jones, een album uit 2002 van Jesus Jones
Never Enough (The Cure), een single van The Cure uit 1990
Never Enough (Boris Dlugosch), een single van Boris Dlugosch uit 2001
Never Enough (Epica), een single van Epica uit 2007
Never Enough (Five Finger Death Punch), een single van Five Finger Death Punch uit 2008
Never Enough (Kiss), een single van Kiss uit 2009
Never Enough (This Condition), een single van This Condition uit 2009
Never Enough (Rex Orange County), een single van Rex Orange County uit 2017
Never Enough (film), een film uit 2004